San Faustino puede referirse a:

Santos 
 San Faustino (siglo II), patrono de Brescia (Italia).
 San Faustino (siglo IV), mártir hermano de los mártires Santa Beatriz y San Simplicio.
 San Faustino (siglo IV), obispo de Brescia (Italia).
 San Faustino Míguez (siglo XIX), sacerdote originario de Celanova, Orense (España).

Localidades

Colombia 
 San Faustino, localidad del municipio de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.

Italia 
 San Faustino, localidad de la provincia de Brescia, región de Lombardía.
 San Faustino, localidad de la provincia de Cremona, región de Lombardía.
 San Faustino, localidad de la provincia de Macerata, región de Marcas.
 San Faustino, localidad de la provincia de Reggio Emilia, región de Emilia-Romaña.
 San Faustino, localidad de la provincia de Terni, región de Umbría.
 San Faustino, localidad de la provincia de Verona, región de Véneto.
 Villa San Faustino, localidad de la provincia de Perugia, región de Umbría.

Portugal 
 São Faustino, localidad del municipio de Guimarães, distrito de Braga.